Lobbach ist ein geographischer Name:

 Lobbach, Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lobbach (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz bei Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, in Baden-Württemberg
 Lobbach (Gurgler Ache), linker Zufluss der Gurgler Ache gegenüber Pirchhütt in der Sektion Gurgl (Gemeinde Sölden), Bezirk Imst, Tirol 

Siehe auch:
 Lobach
 Lobenbach